Wojciechowice (gemeente)
 Wojciechowice (powiat Opatowski)